Фюссли — фамилия.

Известные носители:
 
 
 Фюссли, Петер (1482—1548) — швейцарский литейщик колоколов и пушкарь.

См. также 
 Фюсси

en:Füssli